Paulina Apte (1890–1968) – polska aktorka teatralna
 Ryszard Apte (?–1942) – poeta, pisarz, rysownik, muzyk pochodzenia żydowskiego